Чемпіонат світу з футболу (Кубок світу з футболу) — міжнародне футбольне змагання, в якому беруть участь чоловічі збірні команди країн — членів ФІФА. Змагання проводяться раз на чотири роки, починаючи з першого турніру в 1930 році (у 1942 та 1946 роках турнір не розігрували через Другу світову війну). Відбірні матчі до фінального турніру можуть відбуватись упродовж трьох років до початку чергового чемпіонату світу.

Фінальна частина чемпіонату світу, у якій беруть участь 32 збірні команди, проводиться у декількох містах країни-господаря (або країн-господарів) і триває близько місяця. Кубок світу з футболу має найбільшу у світі аудиторію з-поміж усіх спортивних змагань.

За всю історію розіграшів чемпіонатів світу лише вісім країн завойовували звання переможців. Найбільша кількість титулів в активі Бразилії — п'ять разів вони ставали переможцями. Італія і Німеччина завойовували Кубок світу по чотири рази;Аргентина виграла Чемпіонат Світу 3 рази; Уругвай і Франція перемагали по два рази, і по одному разу кубок здобували Англія і Іспанія

Єдина людина 3 рази ставала переможцем Кубка світу як гравець — Пеле (Маріо Загалло і Франц Бекенбауер перемагали і як гравці, і як головні тренери). Ще 20 гравців були дворазовими чемпіонами (переважно бразильці, а також 4 гравці збірної Італії і 1 — збірної Аргентини). Вітторіо Поццо — єдиний головний тренер, який двічі перемагав у чемпіонаті світу.

Гравцеві, який забив найбільше голів на чемпіонаті світу, з 1930 року вручають футбольну нагороду, яка називається Золота бутса чемпіонату світу. З 2006 року 209 команд грають у кваліфікаційному турі, з них 32 виходять у фінальну частину. Кубок світу - найпопулярніша спортивна подія в світі, переважаюча навіть Олімпійські ігри; загальна аудиторія всіх матчів чемпіонату світу з футболу 2006, за оцінками, 26 290 000 000. Фінальний матч чемпіонату світу 2006 року дивилася дев'ята частину від усього населення планети.

Фінальні матчі Кубків Світу з футболу 

* Фінальний матч на Кубок світу 1950 року не проводився: чотири найкращі збірні в кінці турніру утворили фінальну групу й ситуація склалась так, що доля «золота» визначалась в грі Бразилії з Уругваєм.

Велика турнірна таблиця фінальних турнірів чемпіонату світу (1930—2022)

Команди, що потрапляли у першу четвірку 

* = господарі турніру
^ = включає результати, представлені Західною Німеччиною між 1954 і 1990
# = держави, які з тих пір поділяються на дві чи більше незалежні держави

Найкращі бомбардири 

Див. також Найкращі бомбардири чемпіонатів світу

Результативність і відвідуваність на світових чемпіонатах

Цікаві факти 
 Чемпіонат світу з футболу також ще називають мундіаль (від назви турніру іспанською: Copa Mundial). Назва пішла після чемпіонату 1982 року, що пройшов в Іспанії. Відтоді у футбольному середовищі так називають будь-який всесвітній чемпіонат, незалежно від того, в якій країні він проходить.

Див. також 
 Нагороди чемпіонату світу з футболу
 Рекорди чемпіонатів світу з футболу
 Неофіційний чемпіонат світу з футболу

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Логотипи всіх чемпіонатів світу з футболу

Література 
 Український "мундіаль" / Ю. В. Бондар. – Т. : Навч. книга - Богдан, 2013. – 544 с. : іл. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-10-3139-4

Спортивні події червня
Спортивні події липня
засновані 1930